Az akkumulátor (röviden: akku) a következőket jelentheti:

 Akkumulátor, energiatároló berendezés
 Akkumulátor, a mikroprocesszor egy speciális regisztere
 Hidraulikus akkumulátor (puffer) hidraulikus rendszerek energiatároló berendezése